O’Faolain, O’Faoláin bzw. Ó Faoláin ist der Familienname folgender Personen:

 Julia O’Faolain (1932–2020), irische Schriftstellerin
 Nuala O’Faolain (1940–2008), irische Journalistin und Schriftstellerin
 Seán O’Faoláin (1900–1991), irischer Schriftsteller, siehe Seán Ó Faoláin